Aleksandr Lapunow – rosyjski matematyk
 Siergiej Lapunow – rosyjski muzyk i kompozytor

 Wykładnik Lapunowa – miara charakteryzującą tempo separacji infinitezymalnie bliskich trajektorii
 Czas Lapunowa – odwrotność wykładnika Lapunowa
 Metody Lapunowa – służą do określania stabilności punktu równowagi układu nieliniowego
 Twierdzenie Lapunowa – twierdzenie teorii miar wektorowych
 Równanie Lapunowa – twierdzenie w teorii sterowania

 Lapunow (krater księżycowy) – krater księżycowy (zob. w:en:Lyapunov (crater))
 (5324) Lyapunov – planetoida